Норри — фамилия.
 Норри (транспорт) — транспортное средство в Камбодже.